Guy Nickalls – canottiere britannico
 Guy Oliver Nickalls – canottiere britannico
 Patteson Nickalls – politico britannico
 Vivian Nickalls – canottiere britannico